Бенни Голсон (р. 25 января 1929 года) — американский джазмен-тенор-саксофонист, композитор и аранжировщик.

Биография 
Несмотря на трудные времена, вызванные депрессией, его мать имела пианино, которое вдохновило Голсона взяться за инструмент в возрасте девяти лет. Он мечтал стать пианистом. Послушав концерт Лайонела Хэмптона с участием саксофониста Арнетта Кобба в Earl Theater в Филадельфии, 14-летний Голсон выбрал для себя направление — джаз и саксофон.

Во время обучения в старшей школе в Филадельфии (штат Пенсильвания) Голсон играл вместе с другими подающими надежды молодыми музыкантами, такими как Джон Колтрейн, Ред Гарланд, Джимми Хэс, Перси Хэс, Филли Джо Джонс и Ред Радни. По окончании Университета Говарда Голсон присоединился к ритм-н-блюз бэнду Балла Муза Джексона, в котором в то время играл Тэд Демерон, оказавший, по признанию самого Голсона, наибольшее влияние на его творчество.

Голсон и его друг, саксофонист и будущий джазовый виртуоз Джон Колтрейн, впитывали в себя из записей и живых выступлений стили великих саксофонистов дня: Лестера Янга, Дон Байаса, а также пионера би-бопа Чарли Паркера на концерте в Академии музыки Филадельфии в 1945 году. «После того как мы послушали концерт в ту ночь, наша жизнь изменилась, — рассказывал Голсон Pittsburgh Post-Gazette. — Это было эпохально, что происходило тогда». Голсон начал развивать личный стиль саксофона, который сочетал тепло и текучесть старых музыкантов с элементами гармонической авантюрности Паркера.

В период с 1953 по 1959 годы Голсон сменил несколько коллективов, успев поиграть в бэндах Лайонела Хэмптона, Джонни Ходжеса, Эрла Боустика, Диззи Гиллеспи и ансамбле Арта Блейки Jazz Messengers.
Играя в ансамбле Лайонела Хэмптона в нью-йоркском театре Аполло в Гарлеме в 1956, Голсон подружился в известным трубачом Клиффордом Брауном. В том же году Браун погиб в автокатастрофе, Голсон под впечатлением этой трагедии утраты написал песню в память о друге «I Remember Clifford», ставшую одной из наиболее узнаваемых его песен.
Помимо неё, Бенни сочинил несколько других композиций, вошедших в золотые фонды джаза и позже исполнявшиеся множеством музыкантов — «Stablemates», «Killer Joe», «Whisper Not», «Along Came Betty» и «Are You Real?».

С 1959 по 1962 он вместе с Артом Фармером возглавляет ансамбль The Jazztet, после чего Голсон покидает коллектив и сосредотачивается на студийной и оркестровой работе, которой занимается на протяжении дальнейших 12-ти лет. За это время он сочиняет узнаваемые музыкальные заставки к телепередачам и фильмам, в том числе Ironside, Room 222, M*A*S*H, и Mission: Impossible. В середине 1970-х годов Голсон возвращается в исполнительский джаз. В 1983 году он вновь собирает The Jazztet.

В 1995 году Голсон удостаивается премии NEA Jazz Masters Award Национального фонда Искусств.

В 2004 году Голсон появляется в эпизодической роли в фильме «Терминал» (эпизод о съемке Великого дня в Гарлеме). 

По состоянию на 2007 год Голсон активно гастролирует по США.

В октябре 2007 года Голсон получил премию Mellon Living Legend Legacy Award присуждаемую Среднеатлантическим фондом Искусств на церемонии в Кеннеди-центре.

В настоящее время Бенни Голсон является единственным живым джазовым музыкантом, написавшим 8 стандартов для джазового репертуара. Эти джазовые стандарты нашли своё место в бесчисленных записях на международном уровне на протяжении многих лет и до сих пор.

Он записал более 30 альбомов для многих звукозаписывающих компаний в Соединенных Штатах и Европе под своим собственным именем и бесчисленное множество с другими крупными артистами. Как композитор Голсон написал более 300 композиций.

Дискография

В качестве солиста 
 Benny Golson’s New York Scene (Fantasy Records, 1957)
 The Modern Touch (Riverside Records, 1957)
 And The Philadelphians (United Artists, 1958)
 The Other Side of Benny Golson (Riverside, 1958)
 Groovin' with Golson (Fantasy Records, 1959)
 Gone with Golson (Original Jazz Classics, 1959)
 Gettin' with It (Original Jazz Classics, 1959)
 Meet the Jazztet (Geffen, 1960)
 Pop + Jazz = Swing (Audio Fidelity, 1961)
 Just Jazz! (Audio Fidelity, 1961)
 Another Git Together Art Farmer-Benny Golson Jazztet (Mercury Records, 1962)
 Free (Argo, 1962)
 Stockholm Sojourn (Original Jazz Classics, 1964)
 Up, Jumped Spring (LRC Ltd., 1990)
 Up Jumped Benny (Arkadia Jazz, 1997)
 Tenor Legacy (Arkadia Jazz, 1998)
 Tune in Turn on to the Hippest Commercials of the Sixties (Verve Records, 1999)
 That’s Funky (Arkadia Jazz, 2000)
 One Day Forever (Arkadia Jazz, 2001)
 Terminal 1 (Concord Records, 2004)
 Turning Point (Verve Records, 2005)
 The Masquerade Is Over (Azzurra Music, 2005)
 The Many Moods of Benny Golson (Arkadia Jazz, 2007)
 Take a Number From 1 to 10 (Verve Records, 2007)
 Three Little Words (Synergie OMG, 2007)
 New Time, New 'Tet (Concord Records, 2009)
 Horizon Ahead (OA2 Records, 2016)

В качестве исполнителя 
С Артом Блейки
 Moanin' (1958)

С Диззи Гиллеспи
 Rhythmstick (1990)

С Блу Митчеллом
 Out of the Blue (1959)

В составе Arkadia Jazz All Stars
 Thank You, Duke!

С Сарой Вон
 Sassy Swings Again (1967)

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Бенни Голсоном февраль 1982 (PDF file)
 
 Бенни Голсон воссоздает 'Jazztet' Интервью 24 января 2009
 Интервью сайту Allaboutjazz.com
 Звёзды джаза. Голсон Бенни

Саксофонисты США
Композиторы США
Выпускники Говардского университета
Исполнители Prestige Records